

Miejscowości w Polsce 
 Ryków – osada w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Ryków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa

Miejscowości na Ukrainie
 Ryków – wieś na Ukrainie w rejonie kozieleckim obwodu czernihowskiego
 Ryków – wieś na Ukrainie w rejonie skolskim obwodu lwowskiego
 Ryków – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim obwodu lwowskiego
 Ryków – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego, od 1946 r. Polyany.